

Sigle, code ou symbole

Sigle 

Le sigle GE peut signifier :
 Groupe Electrogène
 Geely GE, une voiture ;
 General Electric, un conglomérat provenant d'une entreprise de production et de distribution d'énergie électrique ;
 Gigabit Ethernet, une technologies permettant d'adapter le standard Ethernet à des taux de transfert de données d'un gigabit par seconde ;
 Google Earth, un logiciel ;
 Grand Est, une région de France ;
 , équivalent au symbole « ≥ », un opérateur utilisé dans plusieurs langages informatiques.

Code 
Le code GE ou ge peut faire référence à :
 l'Allemagne, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 ;
 Genève, un canton de Suisse, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays), (voir ISO 3166-2:CH) ;
 la Géorgie :
 dans la nomenclature ISO 3166-1,
 dans la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .ge ;
 la province de Gérone, sur les plaques d'immatriculation espagnoles jusqu'en 1971.

Symbole 
 Ge est le symbole du germanium, un élément chimique.

Sciences et techniques

Biologie 
  est un genre de papillons (famille des Hesperiidae, sous-famille des Hesperiinae).

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 Gê (ou Gaïa) est une déesse primordiale de la mythologie grecque.

Linguistique 
 Ge est un digramme de l'alphabet latin.
 Les langues gê, ge, jê ou je sont une famille de langues parlées au Brésil.
 En allemand et en néerlandais, ge- est un préfixe utilisé dans la formation du participe passé (voir l'article Conjugaison de l'allemand).
 En japonais, ge est la transcription romaji (méthode Hepburn) de l'hiragana げ et du katakana ゲ.

Anthroponyme 
 Ge est un nom de famille ou un prénom chinois, notamment porté par :
 Ge Fei (1964-), un écrivain chinois ;
 Ge Fei (1975-), une joueuse de badminton chinoise ;
 Ge Wei Ru (1964-), une actrice taïwanaise ;
 Ge Xiaoguang (1953-), un artiste chinois, notamment connu pour avoir peint le tableau de Mao Zedong de la place Tian'anmen ;
 Ge Xinai (1953-), une pongiste chinoise ;
 Bie Ge (1992-), un athlète chinois, spécialiste du 200 mètres ;
 Hu Ge (1982-), un acteur et chanteur chinois ;
 Xu Ge Fei (1979-), une éditrice d’origine chinoise, installée à Paris.
 Ge Fortgens (1887-1957) est un footballeur amateur néerlandais.
 Gé van Dijk (1923-2005) est un footballeur néerlandais.
 Boy Gé Mendès (1952-) est un chanteur cap-verdien.
 Misha Ge (1991-) est un patineur artistique ouzbek.

Code
Code de canton suisse
Homonymie d'anthroponyme